Abbruch steht für:
 das Zerstören eines Gebäudes oder Gebäudeteils, siehe Abriss (Bauwesen)
 Abhang für eine geologische Formation
 ist der seemännische Begriff für das Abwracken und Ausschlachten eines unbrauchbaren Wasserfahrzeuges
 plötzliche und vorzeitige Beendigung:
 Programmabbruch in der Informatik
 Schwangerschaftsabbruch
 Schulabbruch
 Studienabbruch
 Spielabbruch eines Turniers oder Ballspiels
 eine Punkband aus Brandenburg, siehe Abbruch (Band)